Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 226 dans le monde.

 Route fédérale 226 en Allemagne
 Route 226 au Québec, Canada
 Route nationale 226 en France
 Route régionale 226 en Slovénie